Пара Боб Брайан / Майк Брайан — победитель турнира.

Прошлогодние победители — Йонас Бьоркман / Максим Мирный — защищали свой титул в качестве первых сеянных, но уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  '''Майк Брайан (Титул)
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Ненад Зимонич /  Фабрис Санторо ''(Полуфинал)
  Мартин Дамм /  Леандер Паес ''(Финал)
  Энди Рам /  Йонатан Эрлих ''(Первый раунд)
  Павел Визнер /  Лукаш Длоуги ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Sony Ericsson Open 2007